Ausztria
Máriafalva, település Burgenland tartományban, a Felsőőri járásban

 Románia
Máriafalva, falu Romániában, Bákó megyében